Sammansvärjningen kan syfta på:

Sammansvärjningen (1971) – en brittisk film 
Sammansvärjningen (1986) – en svensk film 
Sammansvärjningen (1997) – en amerikansk film 
Sammansvärjningen (bok) – en bok av Olle Häger

Se även
 Konspiration